Newington (Escócia)

Inglaterra:
 Newington (Folkestone and Hythe), Kent
 Newington (Swale), Kent
 Newington (Thanet), Kent
 Newington (Londres)
 Newington (Nottinghamshire)
 Newington (Oxfordshire)
 Newington (Shropshire)

Estados Unidos:
 Newington (Connecticut)
 Newington (Geórgia)
 Newington (New Hampshire)
 Newington (Virgínia)

Desambiguações de topônimos